Ross Lupaschuk (né le  à Edmonton, Alberta au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Capitals de Washington lors du repêchage de 1999. Il ne joua toutefois jamais avec l'équipe de la capitale des États-Unis. Il fut l'un des joueurs impliqués lors de l'échange entre les Capitals et les Penguins de Pittsburgh qui envoya Jaromír Jágr à Washington.

Il évolua dans l'organisation des Penguins quelques saisons avant de s'exiler en Europe en 2005-06. Depuis ce temps, il a joué en Suède, en Finlande ainsi qu'en Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1996-1997 ||Mets d'Edmonton ||AJHL ||65 ||5 ||22 ||27 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Raiders de Prince Albert || LHOu ||67 ||6 ||12 ||18 ||170 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Raiders de Prince Albert || LHOu ||67 ||8 ||20 ||28 ||127 ||14 ||4 ||9 ||13 ||16
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Raiders de Prince Albert || LHOu ||22 ||8 ||8 ||16 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Rebels de Red Deer || LHOu ||43 ||13 ||27 ||40 ||116 ||4 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2000-2001 ||Rebels de Red Deer || LHOu ||65 ||28 ||37 ||65 ||135 ||22 ||5 ||10 ||15 ||54
|-
| 2001||Rebels de Red Deer ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
|2001-2002 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||72 ||9 ||20 ||29 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||74 ||18 ||18 ||36 ||101 ||4 ||0 ||2 ||2 ||20
|-
|2002-2003 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||58 ||4 ||17 ||21 ||96 ||8 ||0 ||2 ||2 ||37
|-
|2004-2005 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||67 ||11 ||19 ||30 ||145 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||Mora IK ||Elitserien ||49 ||13 ||17 ||30 ||168 ||5 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2006-2007 ||Malmö Redhawks ||Elitserien ||18 ||2 ||4 ||6 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||25 ||4 ||12 ||16 ||16 ||10 ||1 ||9 ||10 ||18
|-
|2007-2008 ||Avangard Omsk ||Superliga ||45 ||9 ||13 ||22 ||46 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Mora IK ||Allsvenskan ||9 ||2 ||8 ||10 ||14 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Sibir Novossibirsk ||KHL ||22 ||0 ||3 ||3 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HIFK ||SM-liiga ||35 || 6 || 8 || 14 || 90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Kölner Haie|| DEL || 15|| 2|| 1|| 3||39 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Vienna Capitals|| EBEL || 38|| 10|| 17|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Jokerit|| SM-liiga|| 15|| 1|| 3|| 4|| 28|| 6|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || || || || || || || || || || 

|3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 2001 : nommé dans la  d'étoiles de l'est
Ligue canadienne de hockey
 2001 : nommé dans la  d'étoiles
Coupe Memorial
 2001 : nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi
 2001 : remporta la Coupe Memorial avec les Rebels de Red Deer

Transactions en carrière 
  : échangé aux Penguins de Pittsburgh par les Capitals de Washington avec Kris Beech, Michal Sivek et des considérations futures en retour de Jaromír Jágr et de František Kučera.

Notes et références 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Mora IK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HIFK
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Jokerit Helsinki
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Vienna Capitals
Défenseur de hockey sur glace